L'imperium est un terme latin désignant le pouvoir de commander.

Concept 
 Le concept d'imperium a été utilisé dans le vocabulaire politique de la Rome antique, puis repris au Moyen Âge ;

Livres 
 L'Imperium est le nom d'un des trois Sortilèges impardonnables dans l'univers de Harry Potter ;
 L'Imperium désigne l'Empire de l'Univers Connu dans le Cycle de Dune ;
 Imperium est un roman de Robert Harris sur l'ascension politique de Cicéron ;
 Imperium est un essai politique de Francis Parker Yockey paru en 1948 ;
 Imperium est un livre de Frédéric Lordon :  ;
 Imperium (2012), roman de Christian Kracht ;

Cinéma et télévision 

 Impérium, un film américain, sorti en 2016 ;
 Imperium, une série télévisée espagnole.

Musique 
 Imperium est un disque du groupe Current 93

Jeux vidéo 
 L'Imperium désigne l'Empire de l'Humanité dans l'univers du jeu de figurines futuristes Warhammer 40,000 
 Imperium, jeu vidéo d'Electronic Arts sorti en 1990
 Imperium, le titre américain du jeu vidéo Kidō Sōkō Dion de Vic Tokai

Divers 
 Imperium, équipe de catch européenne.